Чемпионат Таиланда по футболу 2018 года (, ) — 22-й сезон чемпионата Таиланда Таи Лига 1, высшего дивизиона тайского футбола.

Действующий чемпион — Бурирам Юнайтед.

Регламент 
18 клубов-участников сыграли традиционный двухкруговой турнир из 34 туров (каждая команда провела по два матча с каждой из остальных команд — дома и в гостях). Команда, набравшая наибольшее количество очков, стала чемпионом страны и будет представлять Таиланд в групповом турнире Лиги чемпионов АФК сезона 2019 года, команда, занявшая 2-е место — во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, а команды, занявшие места с 14-го по 18-е, покинули Таи-Лигу 1.

Кроме того, участником второго квалификационного раунда Лиги чемпионов АФК 2019 от Таиланда будет клуб, ставший победителем Кубка Таиланда по футболу 2018.

Клубы-участники

Покинули Таи-Лигу 1 по итогам прошлого сезона (Чемпионат Таиланда по футболу 2017 года) 
 Таи Хонда
 Сисакет
 Самут Пракан

Пришли в Таи-Лигу 1 по итогам прошлого сезона (Первая лига, сезон 2017 года) 
 Чайнат
 Эйр Форс Сентрал
 Прачуап

Клубы и стадионы

Турнирная таблица 

Примечания
  1:Чианграй Юнайтед квалифицировался в Лигу чемпионов АФК 2019 как победитель Кубка Таиланда 2018.
  2:В матчах между командами, занявшими 8-10-е места, Паттайя набрала 10 очков, Чонбури — 6 и Супханбури — 1 очко.
  3:Сукхотхаи расположен в таблице выше, поскольку имеет преимущество по личным встречам (Сукхотхаи — 4 очка, Ратчабури — 1 очко).
  4:Чайнат расположен в таблице выше, поскольку имеет преимущество по личным встречам (Чайнат — 4 очка, Бангкок Гласс — 1 очко).

Результаты 

Примечания
  1:После результата матча в таблице указан номер тура, в котором состоялся данный матч

Потуровая турнирная таблица

Примечания 

Чемпионат Таиланда по футболу
2018 год в Таиланде
Азиатские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2018